Ге́нри (Henry) — название многих населённых пунктов в США:
 Генри (Западная Виргиния)
 Генри (Иллинойс)
 Генри (Небраска)
 Генри (Теннесси)
 Генри (Южная Дакота)